Antidote – singolo degli Swedish House Mafia del 2011
 Antidote – singolo di Travis Scott del 2015
 Antidote – album di Chick Corea del 2019